Wrong (englisch: falsch) bezeichnet unter anderem:
 
 Wrong (Depeche-Mode-Lied), Single der Band Depeche Mode aus dem Jahr 2009
 Wrong (Everything-but-the-Girl-Lied), Single der Band Everything but the Girl aus dem Jahr 1996
 Wrong (Film), ein Film von Quentin Dupieux aus dem Jahr 2012

Wrong ist der Familienname folgender Personen:
 George MacKinnon Wrong (1860–1948), kanadischer Priester und Historiker
 Michela Wrong (* 1961), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Oliver Wrong (1925–2012), britischer Mediziner